Las letras KCL pueden referirse a:

KCl, la fórmula del compuesto químico cloruro de potasio;
Leyes de Kirchhoff, Ley de los nodos o ley de corrientes de Kirchof, "KCL".